Mackay es un apellido escocés y puede referirse a:

Lugares
 Mackay (Queensland), ciudad en la costa oriental de Queensland, Australia.
 Mackay (Idaho), ciudad en el condado de Custer, estado estadounidense de Idaho.
 Lago Mackay, lago de Australia.

Otros usos
 CS Mackay-Bennett, barco británico encargado de reparar los cables submarinos, perteneciente a la Commercial Cable Company.
 Mac Kay and Sutherland, extinto club de fútbol chilenode la ciudad de Valparaíso.
 The Mackay School, colegio chileno con sede en el balneario de Reñaca, Viña del Mar.